Baningime ist der Familienname folgender Personen:
 Beni Baningime (* 1998), englischer Fußballspieler
 Divin Baningime (* 2000), kongolesischer Fußballspieler